Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2002 () проходил с 23 по 31 марта 2002 в городе Келоуна (провинция Британская Колумбия, Канада) на арене Kelowna Curling Club одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (12-й раз в своей истории и 5-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Шотландии, победившая в матче за 3-е место сборную Швейцарии.

В женском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная США, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Канады, победившая в матче за 3-е место сборную Италии.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Келоуне
Чемпионаты мира в Канаде
Март 2002 года